Diego Armando es un conjunto de dos nombres propios que puede hacer referencia a:

Maradona 
Diego Armando Maradona (1960-2020), destacado futbolista y entrenador argentino de fútbol que popularizó la unión de estos nombres.
Diego Armando Maradona Jr. (1986-), futbolista italiano, hijo primogénito de Diego Armando Maradona también conocido como Diego Junior o Diego Maradona Sinagra.
Estadio Diego Armando Maradona, estadio de fútbol de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, en Buenos Aires, Argentina.

Otras personas 
Diego Armando Amaya (1985-), futbolista colombiano.
Diego Armando Barbosa (1996-), futbolista mexicano.
Diego Armando Barrado (1981-), futbolista argentino.
Diego Armando Basto	(1988-), futbolista colombiano.
Diego Armando Brizuela (1988-), futbolista paraguayo.
Diego Armando Causado (1989-), futbolista colombiano.
Diego Armando Contento (1990-), futbolista alemán.
Diego Armando Corozo	(1990-), futbolista ecuatoriano.
Diego Armando Díaz Ahumada (1986-), futbolista chileno.
Diego Armando Esqueda (1988-), futbolista mexicano.
Diego Armando Godoy (1992-), futbolista paraguayo.
Diego Armando Giménez, (1985-), futbolista argentino.
Diego Armando González (1986-), futbolista chileno.
Diego Armando Herner (1983-), futbolista argentino.
Diego Armando Mayora (1992-), futbolista peruano.
Diego Armando Mejía (1982-), futbolista salvadoreño.
Diego Armando Mesén	(1999-), futbolista costarricense.
Diego Armando Miranda (1986-), futbolista paraguayo.
Diego Armando Otoya (1991-), futbolista peruano.
Diego Armando Pérez (1979-); futbolista uruguayo.
Diego Armando Silva	(1993-), futbolista venezolano.	  
Diego Armando Vergara (1992-), futbolista colombiano.